Sarchí (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Alajuela
Sarchí Norte, een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Alajuela
Sarchí Sur, een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Alajuela